Hylaea kan syfta på:

 Hylaea (djur) – ett släkte av fjärilar
 Hylaea (växter) – ett släkte av växter